Tak (plant), een onderdeel van een boom
Geslachtengroep, in de taxonomie een taxon die direct onder de taxon familie staat
Indische wandelende tak, een insect uit de orde Phasmida
Tak (bordspel)
Tak (scouting), de naam gegeven aan de deelgroepen binnen scouting in Vlaanderen (vergelijk speltak in Nederland)

Geografie:
Tak (provincie), een provincie in het noorden van Thailand
Amphoe Mueang Tak, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand
Tak (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Tak (rivier), een rivier in Thailand

TAK kan verwijzen naar:
Taaltoets Alle Kinderen
Taal Aktie Komitee, een beweging die ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen
Thomas a Kempis College, een middelbare school in Zwolle
Koerdische Vrijheidsvalken, een Turks-Koerdische nationalistische militante groepering

Personen
Tak, een Nederlands geslacht
Familie Van den Tak, oprichters van het voormalige Tak's Bergingsbedrijf
Johannes Tak van Poortvliet (1839-1904), een Nederlands minister
Pieter Lodewijk Tak (1848-1907), een Nederlandse journalist
Pieter Dumon Tak (1867-1943), een Nederlands burgemeester
Marie Tak van Poortvliet (1871-1936), een Nederlands kunstverzamelaarster
Max Tak (1891-1967), een Nederlandse musicus, componist en journalist
Twan Tak (1942), een Nederlandse rechtsgeleerde
Sjaak van der Tak (1956), een Nederlands burgemeester
Bibi Dumon Tak (1964), een Nederlandse schrijfster